Miejscowości w USA:
 Gillett Grove – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Gillett Grove (ang. Gillett Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay